Појам Маратеа (вишезначна одредница) може да се односи на:
 Маратеа, је насеље у Италији у округу Потенца, региону Базиликата
 Маратеа (Туспан), насеље је у Мексику у савезној држави Веракруз у општини Туспан